Модена може да се отнася за:
 Модена, град в Италия
 Модена (провинция), провинция в Италия
 Модена (херцогство), историческа държава в днешна Италия
 Модена (Формула 1), бивш конструктор от Формула 1